— действующий стратовулкан, расположенный на полуострове Осуми острова Кюсю в японской префектуре Кагосима. До 1914 года Сакурадзима была отдельным островом, но в результате извержения она была соединена потоками лавы с полуостровом Осуми. Высота вулкана — , а площадь — около . У Сакурадзимы три вершины: северный пик , центральный  и южный .

В историческом периоде Сакурадзима извергался в 708, 764, 1471, 1779, 1914 и 1946 годах; с 1955 года вулкан извергается почти постоянно. В 1914 году произошло крупное извержение; землетрясения перед ним привели к гибели как минимум 35 человек, всего же было 58 жертв. С октября 1955 по август 2016 года извергался кратер Сёва () на восточном склоне пика Минамидакэ. В марте 2017 года начался (и, по состоянию на июнь 2020 года, продолжается) новый период активности вулкана — стал извергаться кратер на вершине пика Минамидакэ. В 2010-х годах вулкан был весьма активен — к примеру, в одном только 2013 году было зафиксировано 1097 небольших извержений, а в 2014 году — 471 извержение. Последнее крупное извержение произошло 3 декабря 2020 года, оно началось с довольно сильного взрыва и выброса вулканических бомб, в воздух было выброшен столб пепла высотой более 4 км. 24 июля 2022 года произошло извержение, в результате которого вулканические породы разлетелись на расстояние до 2,5 км от кратера. 

Вулкан является туристической достопримечательностью, туда ходит паром из Кагосимы. Есть посвящённый предыдущим извержениям центр для посетителей с выставкой.

Полуостров Сакурадзима омывает залив Кагосима.

Примечания

Ссылки 
 Volcano Live
 
 Видео извержения вулкана в 2009 году
 Видео извержения вулкана в 2016 году
Видео извержения вулкана в 2019 году

Вулканы Японии
География префектуры Кагосима
Активные вулканы
Стратовулканы
Декадные вулканы